Die IPP Open 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Oktober 2001 in Helsinki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Helsinki